Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1948 () проводился в городе Калгари c 1 по 4 марта 1948 года. Турнир проводился в 19-й раз. В провинции Альберта и городе Калгари чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (впервые раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (для команды, которую возглавлял скип Frenchy D'Amour, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип George Sangster), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Северное Онтарио (скип James Guy).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1948
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1948 году
Март 1948 года